Terra proibita (The Forbidden Territory) – romanzo di Dennis Wheatley del 1933
 Terra proibita (Forbidden Territory: Stanley's Search for Livingstone) – film del 1997 diretto da Simon Langton